Faixa (artes marciais) - cinturão utilizado em artes marciais como o Judô, Karatê, dentre outras
Faixa (heráldica) - peça em um brasão de armas
Faixa (vestimenta) - peça de vestimenta (uma faixa presidencial por exemplo)
F.A.I.X.A. - super-herói da editora DC Comics

Ou ainda:
Faixa prefeital
Faixa governamental
Faixa presidencial
 Unidade que Representa cada Música d'um Long-Play, Tape e - ou Fita Cassete. 
Abreviação de faixa de pedestres
Um tipo de curativo
Intervalo contínuo entre dois valores
Divisão usada em estradas em que veículos ficam paralelos uns aos outros

Desambiguação